Álvaro Semedo – missionario gesuita
António Semedo – calciatore portoghese nato nel 1979
Arlindo Gomes Semedo – calciatore portoghese nato nel 1977
Bruno Miguel Semedo Varela – calciatore portoghese nato nel 1994
Cícero Casimiro Sanches Semedo – calciatore portoghese naturalizzato guineense
Nélson Semedo – calciatore portoghese nato nel 1993
Jorge Djaniny Tavares Semedo – calciatore capoverdiano
José Filipe Correia Semedo – calciatore portoghese nato nel 1979
José Orlando Vinha Rocha Semedo – calciatore portoghese nato nel 1965
José Vitor Moreira Semedo – calciatore portoghese nato nel 1985
Rúben Semedo – calciatore portoghese nato nel 1994
Sérgio Manuel Monteiro Semedo – calciatore portoghese naturalizzato capoverdiano

Pagine correlate
José Semedo